Filippo il Bello – soprannome di Filippo IV di Francia (1268-1314)
Filippo il Bello – soprannome di Filippo I d'Asburgo (1478-1506)